BRCA (Breast Related Cancer Antigens) sono due geni oncosoppressori che intervengono nel controllo del ciclo cellulare e codificano per la "proteina per la suscettibilità al carcinoma mammario" (breast cancer susceptibility protein). Ne esistono due tipi:

 BRCA1
 BRCA2

Geni oncosoppressori